El término nicho puede hacer referencia a:

 Hornacina, hueco coronado por un arco semicircular abierto en la superficie de un muro, para colocar en él una imagen votiva, urna o estatua.
 Nicho ecológico, posición relacional de una especie o población en un ecosistema.
 Nicho de mercado término de mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado.
 Tumba.